Claudine Glot (1947-), une femme de lettres française.
 Richard Glot (1740-1820), un céramiste, graveur et homme politique français.

Lien externe 
 
Patronyme français